

Patronyme 

 Fatima El Miftah, une judokate marocaine ;
 Mohamed Miftah (1947-), un acteur marocain ;
 Mohammed Miftah (1942-2022), un écrivain et intellectuel marocain.

Prénom